El nombre de Convento del Espíritu Santo es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como convento.

Conventos

Argentina 
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la localidad de Lanús, Misiones;

España 
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la ciudad de Córdoba, Córdoba;
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la localidad de El Puerto de Santa María, Cádiz;
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la localidad de Jerez de la Frontera, Cádiz;
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la ciudad de Madrid, Madrid;
 Convento del Espíritu Santo, en ruinas, en la localidad de Hoyos, Cáceres;
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la localidad de Ponferrada, León;
 Convento del Espíritu Santo, católico, en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Monasterio de Sancti Spiritu, católico, en Gilet (Valencia)

México 
 Convento del Espíritu Santo, hoy Casino Español, en la ciudad de Ciudad de México, México;